Gmina Kłodawa ist der Name folgender Gemeinden in Polen:

 Gmina Kłodawa (Powiat Gorzowski), Landgemeinde in der Woiwodschaft Lebus
 Gmina Kłodawa (Powiat Kolski), Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen